Fertile kan syfta på:

 Fertile, Iowa
 Fertile, Minnesota